Ллойд Бэнкс — американский рэпер, участник группы G-Unit. Он выпустил 4 альбома, 8 синглов, 6 клипов и более 10 микстейпов.

Студийные альбомы

Сольные

Синглы

Сольные

Другие песни попавшие в чарты

Видеоклипы

Совместные синглы

Микстейпы

Примечания 

Lloyd Banks